Бебелама има више значења:

 Бебелама (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бебелама (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику